Regin steht für:

 Regin (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 veraltete Schreibweise von Reghin, Stadt in Siebenbürgen, Rumänien
 Regin, eingedeutscht für Reginn, ein Zwerg in der nordischen Mythologie
 Regin (Trojanisches Pferd)

Regin ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Regin (* 1959), deutsche Archivarin
 Nadja Regin (1931–2019), jugoslawische Schauspielerin
 Peter Regin (* 1986), dänischer Eishockeyspieler